Стајковце може бити:

 Стајковце, село у општини Власотинце, Србија.
 Стајковце, село у општини Сурдулица, Србија.